Всеобщие выборы в Гватемале прошли 19 января 1958 года после того как предыдущие выборы 1957 года были аннулированы. В 1-м туре президентских выборов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому 12 февраля Хосе Мигель Идигорас Фуэнтес был избран президентом Конгрессом. На парламентских выборах альянс, в который входили Партия национального демократического примирения, Националистическая демократическая партия, Националистическая либеральная партия, Демократическая национальная ассоциация и Национальный антикоккомунистический фронт получил 40 из 66 мест Конгресса.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004. 
 Political handbook of the world 1958. New York, 1959. 
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005. 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1958 год в Гватемале
Январь 1958 года